Apnéia pode ser:

 Apneia, suspensão voluntária ou involuntária da respiração
 Apneia do sono, uma doença
 Mergulho livre ou Apneia, técnica de mergulho praticado sem reservatório de ar
 Apneia (animação), curta-metragem brasileiro

Desambiguação